Río Medina puede referirse a:
 Río Medina (Chile), un curso de agua en la isla de Chiloé, Chile.
 Río Medina (isla de Wight), un curso de agua en la isla de Wight, Reino Unido.
 Río Medina (Salta), un curso de agua en la provincia de Salta, Argentina.
 Río Medina (Texas), un curso de agua en Texas, Estados Unidos.
 Río Medina (Tucumán), un curso de agua en la provincia de Tucumán, Argentina.